Příjmení Kozánek má více nositelů:

 Emil Kozánek (1856–1927), hudební organizátor, hudebník a advokát
 Jan Kozánek (1819–1890), český advokát, novinář a politik
 Karel Kozánek (1858–1941), advokát, činovník Sokola, organizátor hudebního života, děd Petra
 Petr Kozánek (* 1949), český politik, signatář Charty 77

Česká příjmení